Апостол Пётр написал два послания или письма, которые вошли в Библию.
 1-е послание Петра
 2-е послание Петра